Il singolare del Lipton International Players Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Michael Chang.

Michael Chang ha battuto in finale Alberto Mancini 7–5, 7–5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jim Courier (semifinali)
  Stefan Edberg (terzo turno)
  Boris Becker (quarto turno)
  Pete Sampras (quarti di finale)
  Goran Ivanišević (terzo turno)
  Michael Chang (campione)
  Petr Korda (terzo turno)
  Emilio Sánchez (terzo turno)
  Sergi Bruguera (terzo turno)
  Karel Nováček (secondo turno)
  Andre Agassi (secondo turno)
  David Wheaton (secondo turno)
  Magnus Gustafsson (secondo turno)
  Derrick Rostagno (terzo turno)
  Andrej Česnokov (secondo turno)
  Brad Gilbert (secondo turno)

  Jakob Hlasek (semifinali)
  Francisco Clavet (terzo turno)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Alberto Mancini (finale)
  Goran Prpić (terzo turno)
  Richard Krajicek (quarti di finale)
  MaliVai Washington (secondo turno)
  Amos Mansdorf (secondo turno)
  Andrej Čerkasov (quarti di finale)
  Aaron Krickstein (secondo turno)
  Javier Sánchez (secondo turno)
  John McEnroe (quarto turno)
  Paul Haarhuis (terzo turno)
  Jimmy Connors (terzo turno)
  Richey Reneberg (secondo turno)
  Horst Skoff (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Lipton International Players Championships 1992
ATP Tour 1992